Anton Gioseffo della Torre di Rezzonico (1709-1785) fut un militaire italien. 
 Carlo della Torre di Rezzonico (Venise, –Rome, ), élu pape le  sous le nom de Clément XIII (en latin Clemens XIII, en italien Clemente XIII).